Název Hubenov má obec:
 Hubenov (okres Jihlava) – obec v okrese Jihlava

… nebo více částí obcí:

 Hubenov (Běšiny) – část obce Běšiny v okrese Klatovy
 Hubenov (Borotice) – část obce Borotice v okrese Příbram
 Hubenov (Černá v Pošumaví) – zaniklá obec u Černé v Pošumaví v okrese Český Krumlov
 Hubenov (Horní Bělá) – část obce Horní Bělá v okrese Plzeň-sever
 Hubenov (Kaplice) – část města Kaplice v okrese Český Krumlov
 Hubenov (Únice) – část obce Únice v okrese Strakonice

… a také:

 Hubenov (Kralovice) – hospodářský dvůr a zaniklá vesnice u města Kralovice v okrese Plzeň-sever
 Hubenov (rybník) – rybník na Strakonicku
 Hubenov (vodní nádrž) – vodní nádrž u obce Hubenov, okres Jihlava

Slovo Hubenov se objevuje také v názvu dalších sídel:
 Velký Hubenov – ves v obci Snědovice v okrese Litoměřice
 Malý Hubenov – ves, část obce Želízy v okrese Mělník

Externí odkazy